Sainte-Angèle ist der Name folgender Gemeinden in der Provinz Québec, Kanada:
 Sainte-Angèle-de-Mérici
 Sainte-Angèle-de-Monnoir
 Sainte-Angèle-de-Prémont